Это страница официальных результатов в беге на 5000 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года. В соревновании приняли участие 39 атлетов. Было проведено 3 квалификационных забега, 2 полуфинала и финальный забег, прошедший 14 августа 1983 года.

Медалисты

Рекорды 
Действующий мировой рекорд на момент начала соревнований

Финал

Полуфиналы 
Проводились 12 августа 1983 года

Предварительные забеги 
Проводились 10 августа 1983 года

Ссылки
 Results

Бег
Бег на 5000 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике